Huánuco – miasto w Peru
 Huánuco – prowincja Peru
 Huánuco – region Peru